Mary Hawton e Bob Howe hanno battuto in finale Angela Mortimer e Peter Newman 9-11, 6-1, 6-2.

Teste di serie 
 Mary Hawton /  Bob Howe (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1958